Stieda peut faire référence à : 
 Syndrome de Pelligrini Stieda, ossification de la partie supérieure du ligament collatéral tibial du genou.
 Heinz Stieda (1881-1948), acteur allemand.
 Alex Stieda (né en 1961), ancien coureur cycliste canadien.

Homonymie de patronyme